Papagaio, uma ave
 Pipa (brinquedo), um brinquedo também chamado de papagaio, pandorga ou arraia
 Papagaio (coletor de urina), reservatório para urinar
 Poinsétia, uma planta também conhecida por papagaio ou estrela-do-natal
 O Papagaio, uma revista de banda desenhada portuguesa fundada em 1935
 Papagaio Disco Club, uma discoteca de muito sucesso na década de 1970 na cidade brasileira de São Paulo

Veja também 
 Pico do Papagaio

Desambiguação